Adrar (en alphabet tifinagh ⴰⴷⵔⴰⵔ) veut dire « montagne » dans la plupart des langues berbères (tachelhit, kabyle, touareg). Les noms propres ci-dessous en dérivent.

 Adrar, une wilaya
 Adrar, le nom d'une ville qui est le chef-lieu de la wilaya Adrar
 Daïra d'Adrar, une circonscription administrative

 Adrar des Ifoghas, une région et un massif montagneux
 Adrar Tigharghar, un massif montagneux

 , une commune et sa station de ski

 Adrar, une région
 Plateau de l'Adrar, plateau aride reconnu pour ses gorges, ses regs et ses dunes
 Émirat de l'Adrar, ancien royaume maure (vers 1740-1932)

Homonymie de toponyme